Als Junikrise werden unter anderem bezeichnet:

 das Verhalten in der Schweiz nach dem Frankreichfeldzug 1940, siehe Junikrise (Schweiz)
 der Aufstand des 17. Juni 1953

Siehe auch:

 Julikrise
 Septemberkrise
 Oktoberkrise